Balduí II de Boulogne (?- 1033), comte de Boulogne de 990 a 1033 
 Balduí II de Courtenay (1217 -1273), darrer emperador llatí
 Balduí II de Flandes dit «el Calb» (~863/867 - 918), comte de Flandes del 879 a 918
 Balduí II de Gant, anomenat el Gros o el Gran (? - 1097), croat flamenc, senyor de Tronchiennes i comte d'Alost 
 Balduí II d'Hainaut (~1056 - Àsia Menor, 1098), comte d'Hainaut i Valenciennes (1071-1098) i senyor de Beaumont (Hainaut) 
 Balduí II de Jerusalem i II d'Edessa, rei de Jerusalem (1118 – 1131) i comte d'Edessa